Пилотный эпизод:
 Пилотный эпизод (или пилотная серия) — пробная серия телевизионного сериала (мультсериала) или программы со сценарием.
Также название первой серия ряда сериалов:
 Пилотный эпизод (Друзья)
 Пилотный эпизод (Твин Пикс)
 Пилотный эпизод (Полиция Майами)

См. также